Szerafin, keresztnév
Szerafin, esztergomi érsek 1095-1104 között